Август Афанасьевич Рубанов (27 сентября 1925, Орёл — 29 декабря 2014, Москва) — советский и российский юрист, специалист по международному частному праву, доктор юридических наук. Главный научный сотрудник Института государства и права РАН.

Биография 
Родился 27 сентября (по другим данным — 17 сентября) 1925 года в Орле. В 1929 году семья переехала в Москву. Учился в московской школе. С началом войны в октябре 1941 года был эвакуирован на Алтай; в январе 1943 года был призван на военную службу и направлен в Рязань, где тогда располагалось Первое московское пулемётное училище. Летом 1944 года по болезни (туберкулёз лёгких) был уволен и вернулся в звании сержанта домой в Москву, куда уже вернулась его семья.

В сентябре 1944 года поступил в вечернюю школу рабочей молодёжи при фабрике «Свобода», которую в 1946 году окончил с золотой медалью, что дало ему право стать студентом МГУ. В октябре 1949 года перешёл на заочное обучение, чувствуя возможность преследований за расхождения с официальной позицией во время борьбы с космополитизмом и смог окончить юридический факультет МГУ экстерном в 1951 году; в 1955 году окончил аспирантуру МГУ. 

В 1956 году защитил диссертацию на тему «Понятие владения в советском гражданском праве» на соискание степени кандидата юридических наук. Научное руководство работой аспиранта А. А. Рубанова осуществлял И. С. Перетерский, а после смерти последнего — В. А. Рясенцев и И. Б. Новицкий.

Трудовую деятельность начал в качестве адвоката Инюрколлегии. C 1958 года — младший научный сотрудник Института государства и права АН СССР, с 1965 года — старший научный сотрудник.

В 1968—1970 годах выезжал за границу в качестве эксперта советской делегации в Комитете ООН по космосу.

В 1974 году защитил диссертацию на тему «Основные проблемы наследования в отношениях между странами с различным социальным строем» на соискание степени доктора юридических наук.

В 1991—1994 годах исполнял обязанности руководителя Центра цивилистических исследований и заведующего сектором гражданского права Института государства и права РАН. С 1994 года — главный научный сотрудник Института.

15 июня 1992 года А. А. Рубанов был включен в состав рабочей группы для разработки проекта Гражданского кодекса Российской Федерации.

С 5 октября 1999 года — член Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Член Российской ассоциации международного права. Был сотрудником юридических фирм Clifford Chance, .

Соавтор учебников по советскому гражданскому праву (1961), гражданскому и торговому праву капиталистических государств (1966).

Умер в Москве 29 декабря 2014 года.

Избранные публикации

Монографии

Статьи

Примечания

Литература 
 
 Видные ученые-юристы России (Вторая половина XX века) : энцикл. словарь биографий : по состоянию на 1 авг. 2004 г. / Рос. акад. правосудия; под ред. В. М. Сырых. — Москва : Рос. акад. правосудия, 2006. — 547 с.: портр. — ISBN 5-93916-056-5.

Ссылки 
 

Специалисты по гражданскому праву